Miles Gordon Technology – ex azienda inglese produttrice di hardware per lo ZX Spectrum e dell'home computer SAM Coupé

Codici 
 MGT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Milingimbi (Northern Territory) (Australia)